Община Бяла може да се отнася за две български общини:

 Бяла (община в област Русе);
 Бяла (община в област Варна).